Осинки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Осинки — деревня в Каменецком районе Брестской области.

Россия 
 Осинки — деревня в Трубчевском районе Брянской области.
 Осинки — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Осинки — деревня в Гороховецком районе Владимирской области.
 Осинки — деревня в Меленковском районе Владимирской области.
 Осинки — хутор в Лискинском районе Воронежской области.
 Осинки — посёлок в Таловском районе Воронежской области.
 Осинки — деревня в Пестяковском районе Ивановской области.
 Осинки — упразднённая деревня в Даровском районе Кировской области.
 Осинки — деревня в Котельничском районе Кировской области.
 Осинки — посёлок в Железногорском районе Курской области.
 Осинки — деревня в Солнечногорском районе Московской области.
 Осинки — село в Воротынском районе Нижегородской области.
 Осинки — деревня в Городецком районе Нижегородской области, Зиняковский сельсовет.
 Осинки — деревня в Городецкий район Нижегородской области, Федуринский сельсовет
 Осинки — посёлок в Починковском районе Нижегородской области.
 Осинки — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.
 Осинки — деревня в составе городского округа Бор Нижегородской области.
 Осинки — посёлок станции в составе городского округа Семёновский Нижегородской области.
Осинки — посёлок в составе городского округа Семёновский Нижегородской области, Ивановский сельсовет.
 Осинки — деревня в составе городского округа Семёновский Нижегородской области, Тарасихинский сельсовет.
 Осинки — деревня в составе городского округа Семёновский Нижегородской области, Хахальский сельсовет.
 Осинки — деревня в Покровском районе Орловской области.
 Осинки — посёлок городского типа в Безенчукском районе Самарской области.
 Осинки — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Осинки — деревня в Калининском районе Тверской области.